

Сліппері-Рок — місто, штат Пенсільванія
 Сліппері-Рок Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсильванія
 Сліппері-Рок Тауншип — селище в окрузі Лоуренс, штат Пенсильванія